

Fiction 
Harry Potter peut désigner :
Harry Potter, une série littéraire de fantasy écrite par l'auteure britannique J. K. Rowling initiée en 1997, et dont la suite romanesque s'est achevée en 2007 ;
Harry Potter, une série de films américano-britannique, adaptée des romans Harry Potter ;
 Harry James Potter, personnage principal de la série.

Personnalités 

  (1941-2014), un journaliste australien ;
 Harry Potter (1997-), un joueur australien de rugby à XV.